Кубок Фінляндії з футболу 2016 — 62-й розіграш кубкового футбольного турніру в Фінляндії. Титул здобув СЯК.

Календар

П'ятий раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 березня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 березня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 березня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 березня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 березня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 березня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 березня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 березня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1 квітня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 квітня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 квітня 2016

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 квітня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 квітня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 квітня 2016

|}

Чвертьфінали 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 червня 2016

|}

Півфінали 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 червня 2016

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Фінляндії на сайті футбольної асоціації Фінляндії
 Кубок Фінляндії на soccerway
 Кубок Фінляндії на transfermarkt 

2016
Фінляндія
2016 у Фінляндії